Termin fosfoinozitid fosfolipaza C ima više značenja.

 Fosfolipaza C, enzim
 Fosfoinozitidna fosfolipaza C, enzim